Stopa redyskontowa (stopa redyskontowa weksli, s.r.w.) – służy do obliczania ceny, po jakiej bank centralny przyjmuje do redyskonta spełniające określone warunki weksle od banków komercyjnych.

Stopa redyskonta weksli w Polsce 
W Polsce wysokość stopy redyskontowej określa Rada Polityki Pieniężnej.

Wpływ na podaż pieniądza:
 podwyższenie stopy redyskontowej – zmniejsza kreację pieniądza,
 obniżenie stopy redyskontowej – podwyższa kreację pieniądza w gospodarce.

Ze względu na małą popularność weksli w Polsce stopa redyskontowa ma małe znaczenie w polityce pieniężnej NBP. Jest natomiast stosowana także do innych celów, np. do określania odsetek spłacanych razem z kredytem studenckim.

* – stopy z gwiazdką oznaczają naliczanie kwartalne

Zobacz też 
 polityka dyskontowa

Bibliografia

Linki zewnętrzne 
 

Redyskontowa